Nicolás López Loera (1900-1985) — professor, escritor e político mexicano
 Nicolás Lindley López (1908-1995) — militar e presidente do Peru
 Nicolas Lopez (1980) — esgrimista francês
 Nicolás López (cineasta) (1983) — cineasta chileno
 Nicolás López Macri (1990) — futebolista argentino
 Nicolás Federico López (1993) — futebolista uruguaio

Desambiguações de antropônimos